Осиковий — прикметник до осика
 Осиковий лісостеп — дуже велика площа перехідного біома між преріями і бореальними лісами (Канада).

Прізвище 

 Осиковий Микола Михайлович ( 1962) — полковник ЗС РФ. Старший льотчик-випробувач. Герой Росії.

Топонім 

 Осиковий Гай — село в Україні, в Чугуївському районі Харківської області.
 Осиковий Копець — село в Україні, в Коростишівському районі Житомирської області.

прізвища